En California se ha designado la Ruta 10:
Interestatal 10 (California), parte del Sistema Interestatal de Autopistas
Ruta Estatal de California 10, después llamada a Ruta 42